Mistrzostwa Świata w Snookerze 1995 (ang. 1995 Embassy World Snooker Championship) − ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1994/1995, rozegrany w dniach 14-30 kwietnia 1995 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Nigela Bonda 18–9, broniąc tym samym tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie.

Nagrody 

 Zwycięzca: £190,000
 II miejsce: £115,000
 Półfinalista: £57,000
 Ćwierćfinalista: £29,000
 Ostatnia 16: £15,500
 Ostatnia 32: £8,750

 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £16,000
 Maksymalny break w fazie telewizyjnej: £147,000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Andy Hicks został pierwszym zadwonikiem, który w swoim debiucie w snookerowych mistrzostwach świata dotarł aż do półfinału. Pokonał kolejno Steve'a Davisa, Williego Thorne'a, Petera Ebdona, w meczu półfinałowym przegrał zaś z Nigelem Bondem.
 Podczas tegorocznej edycji snookerowych mistrzostw świata padło 31 breaków stupunktowych.
 Najwięcej breaków stupunktowych zostało zbudowanych przez Stephena Hendry'ego. Ich liczba wyniosła 12. Hendry pobił tym samym rekord ustanowiony przez Joe Davisa podczas mistrzostw świata w 1946 roku i wynosił 10 breaków stupunktowych. Wyrównał także swój własny rekord w ilości wbitych breaków stupunktowych podczas turnieju rankingowego (rekord ten ustanowił podczas turnieju UK Championship 1994).
 Stephen Hendry stał się autorem trzeciego w nowoczesnej historii snookerowych mistrzostw świata breaka maksymalnego.
 Stephen Hendry po raz czwarty z rzędu wywalczył tytuł snookerowego mistrza świata. Było to także piąte zwycięstwo tego zawodnika w snookerowych mistrzostwach świata.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe 

  Stephen Hendry 147, 133, 128, 124, 121, 119, 114, 105, 103, 103, 101, 100
  Andy Hicks 136, 117, 100
  John Parrott 129, 123, 115, 110
  Tony Drago 117
  Nigel Bond 115, 111, 101
  Ronnie O’Sullivan 112, 111, 103
  Peter Ebdon 108, 107
  Dave Harold 103
  Alan McManus 100
  Darren Morgan 100

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1995 w sporcie
1995 w Wielkiej Brytanii